Kontsevitj-systemet (ryska: Систе́ма Конце́вича Sistéma Kontsévitja  eller RPT (rysk praktisk transkription, РПТ русская практическая транскрипция) är en uppsättning regler för praktisk transkription av ord på koreanska till det kyrilliska alfabetet, utvecklad av den ryska orientalisten Lev Kontsevitj baserat på en tidigare metod utvecklad av Cholodovitj. Den används för att skriva koreanska ord på ryska, ukrainska och vitryska.

Transkription 
I både Sydkorea och Nordkorea används huvudsakligen det koreanska alfabetet Hangul. Sovjetiska koreaner hade redan utvecklat regler för transkription av Hangul-bokstäver till det kyrilliska alfabetet när Lev Kontsevitj systematiserade dessa regler. Till skillnad från vissa transkriptionssystem för Hangul ligger tyngdpunkten i Kontevitjs system inte på vilka bokstäver som används utan på hur de uttalas (fonetisk transkription).

Anmärkningar:

 Bokstaven ㅇ i början av en stavelse uttalas inte.
 Att skriva med STORA BOKSTÄVER för rysk transkription viktigt för att skriva bokstäverna i transkriptionen.
 Bokstäver mellan två bindestreck anger transkription av en bokstav mitt i ett ord mellan vokaler eller efter sonoriska konsonanter (М, Н, НЪ, ЛЬ och Р).
 Bokstäver efter ett bindestreck anger transkription av en bokstav i slutet av ett ord eller stavelse.

Transkription av bokstäver mellan stavelser 
Transkription av bokstäver som står mellan stavelser sammanfattas i följande tabell (en asterisk * markerar stavningen före и och joterade konsonanter):

Transkription av ortsnamn 
Vid transkribering av koreanska platsnamn bevaras enstaviga platsangivelser i transkriptionen med några undantag. De skrivs tillsammans med sitt eget namn och upprepas också i översättning; till exempel: 한강 — река Ханган, 백두산 — гора Пэктусан, 제주도 остров Чеджудо, 평안도 — провинция Пхёнандо, 광안동 — квартал Кванандон, 연화리 — деревня Йонхвари och så vidare. Undantaget är enstaviga platsangivelser för städer (시), landskommuner (군), stadsdistrikt (구), köpingar (읍), socknar (면): 김해시 — город Кимхэ, 평창군 — уезд Пхёнчхан, 수영구 — район Суён, 흥해읍 — уездный город Хынхэ, 철마면 — волость Чхольма. Men i kombination med enstaviga namn transkriberas dem alltid: 동면 — волость Тонмён, 북구 — район Пукку.

Koreanska platsangivelser bestående av två eller flera stavelser skrivs vanligen ut i transkription, särskilt i vanlig litteratur; om det skulle behövas en fullständig återspegling av den koreanska platsangivelsen i transkriptionen, skrivs tvåstaviga termer som 군도 кундо “skärgård, öar”, 해협 хэхёп “sund”, 산맥 санмэк “ås” med versal, skilda från huvudnamnet med ett bindestreck; till exempel 소안 군도 — о-ва Соан-Кундо, 제주해협 — пролив Чеджу-Хэхёп, 태백산맥 — хребет Тхэбэк-Санмэк, och så vidare.

Uppdelning av nutida koreanska provinser i norra och södra eller i högra och vänstra provinser under Joseon-dynastin kan i transkription antingen skrivas genom med orden 북도 — Пукто "norra provinsen" och 남도 — Намдо "södra provinsen" eller 우도 — Удо "högra provinsen" och 좌도 — Чвадо "vänstra provinsen" med ett bindestreck emellan 전라북도 — Чолла-Пукто, 경기좌도 — Кёнги-Чвадо, eller genom att översätta den, med eller utan komponenten 도 то/-до "provins".

I början av ord används stavningen "Йо" istället för "Ё"; till exempel: 요 성산 — Йосонсан, (inte Ёсонсан), 용인 — Йонъин (inte Ёнъин), 여주 — Йоджу (inte Ёджу), 연평도 — Йонпхёндо (inte Ёнпхёндо). I början av ord används också stavningen "Йе" istället för "Е"; till exempel: 예산  — Йесан (inte Есан), 예천 — Йечхон (inte Ечхон).

Transkription av koreanska personnamn 
Det rekommenderas att skriva efternamn separerade från förnamnet. Namnet, oavsett om det är tvåstavigt eller inte, rekommenderas att skrivas i ett ord: 문재인 — Мун Джэин (inte Мун Джэ Ин), 정철 — Чон Чхоль, 제갈성렬 — Чегаль Соннёль (inte Чегаль Сон Рёль), 사공일 — Сагон Иль, 김 빛내리 — Ким Биннэри (inte Ким Бит Нэ Ри).

Kontsevitj rekommenderar att man använder en enhetlig stavning av koreanska namn på kyrilliska, baserat på formella regler snarare än den traditionella stavningen. I synnerhet trots att efternamn med en etymologisk begynnelsebokstav, såsom till exempel 류/유, 로/노, 량/양 traditionellt transkriberas på ryska som Лю, Ро, Ля, rekommenderas det att använda stavningen Ю, Но, Ян; till exempel: Ю Гвансун (inte Лю Гвансун), Но Хвечхан (inte Ро Хвечхан), Ян Банон (inte Лян Банон). Dessutom rekommenderas det att de "förryskade" efternamnen Шин, Югай, Цой stavas enligt tabellreglerna: Син (신), Ю (유/류), Чхве (최); till exempel: Син Икхи (inte Шин Икхи), Ю Гымпхиль (inte Югай Гымпхиль), Чхве Чхивон (inte Цой Чхивон). Undantaget från dessa regler är de två mest väletablerade stavningarna av efternamnen Ли (리/이; 李) och Лим (림/임; 林). Men 이 (伊, 異) och 임 (任) bör båda stavas — И och Им.

Om ett efternamn slutar på en vokal eller den nasala konsonanten н (ㄴ eller ㅇ), м (ㅁ), kommer den inledande konsonanten (plosiverna к ㄱ, т ㄷ, п ㅂ, ч ㅈ) hos efterföljande namn eller pseudonym att skrivas; till exempel 한국영 — Хан Гугён (inte Хан Кугён eller Хон Тэ Ён), 홍대용 — Хон Дэён (inte Хон Тэён eller Hong Tae-Yong), 노백린 — Но Бэннин (inte Но Пэннин, Но Пэк Рин eller Но Бэк Рин), 김종인 — Ким Джонъин (inte Ким Чонъин, Ким Чжонъин, Ким Чон Ин eller Ким Чжон Ин). I det sista exemplet kan man se att personnamnet skrivs i enlighet med läsningen i det fullständiga namnet, det vill säga med en tonad konsonant, trots att det skulle det transkriberas som Кугён, Тэён, Пэннин, Чонъин om det stavades som egna ord.

Ett undantag i Kontsevitj-systemet görs för personnamn med en etablerad stavning som är vanlig i media: 노태우 — Ро Дэ У eller Ро Дэу (inte Но Тхэу), 김대중 — Ким Дэ Чжун eller Ким Дэчжун (inte Ким Дэджун), 김기덕 — Ким Ки Дук eller Ким Кидук (inte Ким Гидок), 김정일 — Ким Чен Ир eller Ким Ченир (inte Ким Джонъиль), 김일성 — Ким Ир Сен eller Ким Ирсен (inte Ким Ильсон), 김정숙 — Ким Чен Сук eller Ким Ченсук (inte Ким Джонсук), 김병화 — Ким Пен Хва eller Ким Пенхва (inte Ким Бёнхва).

Koreanska namn rekommenderas att uttalas med betoning på den sista stavelsen.

Transkription av namn på politiska partier och organisationer, religiösa sekter 
Namn på organisationer, föreningar, politiska partier, och religiösa förbund osv. transkriberas oftast, men kan också översättas; till exempel: 더불어 민주당 — Тобуро минджудан (Демократическая партия Тобуро), 자유 한국당 — Чаю Хангуктан (Партия «Свободная Корея»), 국민 의 당 — Кунминыйдан (Народная партия), 정의당 — Чоныйдан (Партия справедливости), 노론 — норон («старая доктрина»), 천도교 — Чхондогё (Учение Небесного пути), 원불교 — Вонбульгё (Вон-буддизм), och så vidare.

Siffror i egennamn 
Räkneord som ingår i egennamn kan transkriberas som ord eller med arabiska siffror: 종로 1가 — Чонно-ильга eller Чонно-1[иль]-га, 광안 3동 — Кванан-самдон eller Кванан-3[сам]-дон och så vidare.

Böjningar av ord 
Böjningar av koreanska termer och namn omfattas av följande regler:

 Om ordet slutar på en vokal böjs den inte (сиджо, пхансори i alla former).
 Om ordet är maskulint och slutar på konsonant, böjs det (к янбану, у господина Кима).
 Om ordet är feminint och slutar på konsonant, böjs det inte (от кисэн, у госпожи Ким).

Om ett personnamn används i sin helhet (med efternamn) böjs bara förnamnet, och inte efternamnet (у Ли Мёнбака, к Ким Ирсену).

Ortsnamn, valutanamn och måttenheter böjs bara om de slutar på konsonant (в Сеуле). Annars bljs inte sådana termer (в Кёнджу). 

De mest använda avledningssuffixen är -ский och -ист, och tillfogas utan av epenteskonsonanter eller -vokaler; t.ex. från Силла — силлаский (inte силланский eller силласский) från Пэкче — пэкческий (inte пэкчейский eller пэкчесский) från Кёнджу — кёнджуский (inte кёнджуйский eller кёнджусский), från сирхак — сирхакист osv.

Traditionell rysk stavning 
I akademiska och officiella ryska och sovjetiska källor (inklusive ryska utrikesministeriet och Rysslands presidents presstjänst) används Kontsevitj-systemet traditionellt med följande regler.

 Den tonade versionen av bokstaven ㅈ återges som чж (inte "дж").
 Stavelser i namn separeras (Мун Чжэ Ин).
 Stavelsen 정 ("чон", "-джон") i den andra positionen i fullständiga namn på medlemmar i den härskande Kim-familjen i Nordkorea skrivs som Чен. Men: Ким Ё Чжон.
 Efternamnet Чхве skrivs enligt den traditionella ryska stavningen Цой.
 I namn på människor och platsnamn bevaras ibland etymologiska initiala р och н (i den södra dialekten reduceras dessa ofta): Нёнбён (ordboksnorm av detta namn är Йонбён), "Рёнхап" (inte "Ёнхап").
 Den första stavelsens första bokstav i namn tonas när reglerna kräver detta, men varken de första eller de sista bokstäverna genomgår några ändringar, oavsett närliggande stavelser (Ви Сон Лак, Пак Ро Бёк).
 De nominella delarna av provinsers namn rekommenderas av vissa att översättas (Северная Кёнсан, Южная Чолла).

Skillnader från Cholodovitj-systemet 

 den tonade versionen av konsonanten ㅈ återges inte som чж, utan som дж;
 den koreanska konsonanten ㄹ i slutet av en stavelse och före konsonanter inuti en stavelse återges inte som л, utan som ль (förutom när en stavelse med ett initialt ㄹ följer efter ль i slutet av en stavelse)

Se även 

 Hangul
 Hanja
 Cholodovitj-systemet
 Polivanov-systemet
 Palladij-systemet

Referenser

Externa länkar 

 Regler för transkription av koreanska namn, titlar och termer vid publicering av översättningar av antika koreanska dokument.
 Ryska och latinska transkriptionssystem för koreanska ord och egennamn
 Ratjkov G. E. Om problemen med rysk transkription av koreanska språket
 Hur Ким Ильсон blev Ким Чен Иром: Andrej Lankov om hur man läser och uttalar koreanska personnamn

Koreanska
Transkriptionssystem
Kyrilliska alfabetet